Als Boundary werden bezeichnet:

 in der Programmierung: Code-Bestandteile, die den Anfang und das Ende von Abschnitten markieren, s. z. B. Hypertext Transfer Protocol#HTTP/1.1
 Boundary (Alaska): ein Ort in Alaska, USA
 Boundary (Washington): ein Ort im Bundesstaat Washington, USA